Ejsing steht für:

 Ejsing (Holstebro Kommune), eine Ortschaft in Jütland, siehe Holstebro Kommune#Kirchspielsgemeinden und Ortschaften in der Kommune

Ejsing ist der Familienname von

 Mette Ejsing (* 1954), dänische Opernsängerin